End Hits п'ятий студійний альбом американської пост-хардкор-групи Fugazi, який був випущений 28 квітня 1998 року.

Треклист 
 Break – 2:12
 Place Position – 2:45
 Recap Modotti – 3:50
 No Surprise – 4:12
 Five Corporations – 2:29
 Caustic Acrostic – 2:01
 Closed Captioned – 4:52
 Floating Boy – 5:45
 Foreman's Dog – 4:21
 Arpeggiator – 4:28
 Guilford Fall – 2:57
 Pink Frosty – 4:09
 F/D – 3:42

Джерела 
 End Hits  Allmusic
 End Hits  last.fm

Альбоми Fugazi
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 1998